Reichsbahn kan syfta på:

Deutsche Reichsbahn – tysk järnväg 1920-1949
Deutsche Reichsbahn (Östtyskland) – östtysk järnväg 1949-1994

Se även
Bundesbahn
Deutsche Bahn